Samsung SCH-V410 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 SK SKY IM-7300
 LG K8000
 Samsung SCH-V450
 Samsung SCH-E370
 Samsung SCH-X850

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Пошук на сайті Samsung 

V